Źródło młodości – film z 2002 roku w reżyserii Jaya Russella
 Źródło Młodości, także Fontanna Młodości – miejsce mityczne
 Źródło Młodości, także Źródełko Młodości – źródło krasowe na Garbie Tarnogórskim w Tarnowskich Górach
 Źródło Młodości – izraelska operacja wojskowa przeprowadzona między 9 a 10 kwietnia 1973 roku w Bejrucie